Il existe deux aires protégées nommées Parc national des Piénines, contiguës :
 le Parc national des Piénines polonais ;
 et le Parc national des Piénines slovaque.